Андре́й Вита́льевич Мальги́н () — украинский и российский историк, , , . Кандидат филологических наук. Специализируется по истории Крыма, проблемам регионализма и федерализма.

Генеральный директор Центрального музея Тавриды. Председатель Комиссии по вопросам культуры и межнациональных отношений Общественной палаты Республики Крым, Совета Отделения Российского исторического общества в Республике Крым и Геральдической комиссии Республики Крым.

Биография 
В 1987 году окончил Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе по специальности «историк, преподаватель истории».

С 1990 года — старший научный сотрудник Крымского краеведческого музея. С 1992 по 1996 годы — заведующий отделом истории Крымского республиканского краеведческого музея. С 2000 года — генеральный директор Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды». Являлся старшим преподавателем кафедры политических наук и международных отношений философского факультета ТНУ имени В. И. Вернадского. Избран председателем созданной 30 октября 2019 года Геральдической комиссии Республики Крым.

В 1997—2000 годах — редактор журнала «Новый Крым. Курорты и туризм». Публиковался в таких научных журналах как «Отечественная история» (с 2009 — «Российская история»), «Диаспоры», «», «Отечественные записки», «Этнографическое обозрение», «История и современность», «Россия в глобальной политике», «Тетради по консерватизму» и др.

Член редакционной коллегии и один из авторов двухтомной коллективной монографии «История Крыма», изданной Российским историческим обществом и Институтом российской истории РАН в 2019 году.

В феврале 2014 года стал одним из подписантов письма пятнадцати.

Награды 
 Премия победителям конкурса — авторам проектов Государственного флага и Государственного герба Республики Крым (1992)
 Премия Автономной Республики Крым (1998)
 Премия Совета министров Автономной Республики Крым за 1999 год (2000) — за монографию «Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство»
 Благодарность Министерства культуры Автономной Республики Крым (2003)
 Премия Автономной Республики Крым за 2003 год (2004) — за фотопутеводитель «Музеи Крыма»
 Благодарность Министерства культуры и искусств Автономной Республики Крым (2007)
 Почётная грамота Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым (2010)
 Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым (2011)
 Медаль Республики Крым «За доблестный труд» (2021)

Библиография 
Монографии
 
 
 
 
 
 
 

Редактор, составитель

Примечания

Литература 
 

Рецензии

Ссылки 
 

Директора музеев Крыма
Награждённые медалью «За доблестный труд» (Крым)
Лауреаты премии Совета министров Автономной Республики Крым